Cammerer ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Philipp Cammerer (1786–1848), deutscher Dichter und Prosaist
 Clemens Cammerer (1883–1962), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Friedrich Cammerer (1882–1963), deutscher Verwaltungsjurist
 Joseph Sebastian Cammerer (1892–1983), deutscher Ingenieur
 Walter F. Cammerer (1920–2013), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Kammerer
 Cämmerer